Karl Hornberger ist der Name folgender Personen:

* Karl Hornberger (Leichtathlet) (1900–1988), deutscher Leichtathlet 
 Karl Richard Hornberger (1849–1918), deutscher Chemiker
 Karl-Rudolf Hornberger (* 1931), deutscher Mundartdichter